Ескуадрон Досијентос Уно има више значења:

 Ескуадрон Досијентос Уно (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ескуадрон Досијентос Уно (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ескуадрон Досијентос Уно (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ескуадрон Досијентос Уно, Ел Асерадеро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику